Jerzy Wiśniewski (ur. 1949) – polski profesor nauk ekonomicznych;
 Jerzy Wiśniewski (1928–1983) – polski historyk i genealog;
 Jerzy Wiśniewski (1957–2019) – polski przedsiębiorca;
 Jerzy Wiśniewski – polski zoolog, specjalizujący się w akarologii i entomologii leśnej

Przypisy